Johann Stöger ist der Name folgender Personen:

* Johann Stöger (Politiker), österreichischer Politiker (NSDAP) 
 Johann August Stöger (1791–1861), österreichischer Sänger (Tenor), Schauspieler und Theaterdirektor
 Johann Baptist Stöger (1810–1883), österreichischer Redemptorist